David Silva puede referirse a:

 David Silva (1917-1976), actor.
 David Silva (1986-), futbolista.
 David Silva (1986-), futbolista.